Landtagswahlkreis Kleve steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Kleve I
 Landtagswahlkreis Kleve II